Kardinal može značiti:

 Kardinal - najviša crkvena služba rimokatoličke vjere
 Kardinal kamerlengo - rizničara Kardinalskog zbora
 Kardinal (grožđe) - sorta stolnog grožđa